Glansloopkevers (Amara); een omvangrijk loopkevergeslacht
Amara (Buzău); een dorp in het Roemeense district Buzău
Amara (Ialomița); een stad in het Roemeense district Ialomița
Amara (Nubië); de moderne naam van een oude stad in Nubië
Amara (San Sebastian), een wijk in de Spaanse stad San Sebastian
Amara Berri, een district in de Spaanse stad San Sebastian
Een alternatieve naam of spelling voor het dorp Geedaley in Somalië

Zie ook
Amhara; een regio (kilil) van Ethiopië
Amarah; de hoofdstad van de Iraakse provincie Maysan
Amara Nouă; een dorp in het Roemeense district Ialomița